Wise kan som auktorsförkortning betyda:

 Keith A.J. Wise
 Frederick Clunie Wise

Robotskapade auktorsförkortningar